Денис Петров:
 Петров, Денис Алексеевич (род. 1968) — советский и российский фигурист.
 Петров, Денис Николаевич (известен под фамилией Мова; 1860—1922) — украинский оперный певец (тенор), актёр.